La palabra cachimbo puede referirse a:
Una pipa de fumar tabaco.
Cachimbo, una danza chilena
El saxofón, también conocido como Saxo y Cachimbo en República DominicanaCachimbo, el término utilizado en Perú para referirse a los nuevos ingresantes a la universidad.
El nombre común de la planta Couratari guianensis'''.
Abundancia de algo.
En Venezuela, una conexión domiciliaria de aguas negras a la red principal.